Indosylvirana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Indiach i na Sri Lance; w południowy Wietnamie, południowej Tajlandii i południowo-zachodniej Kambodży.

Systematyka

Etymologia 
Indosylvirana:  „Indie”; rodzaj Sylvirana .

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony na podstawie badań filogenetycznych i biogeograficznych z Sylvirana. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Indosylvirana aurantiaca 
 Indosylvirana caesari 
 Indosylvirana doni 
 Indosylvirana flavescens 
 Indosylvirana indica 
 Indosylvirana intermedia 
 Indosylvirana magna 
 Indosylvirana milleti 
 Indosylvirana montana 
 Indosylvirana serendipi 
 Indosylvirana sreeni 
 Indosylvirana temporalis 
 Indosylvirana urbis

Przypisy 

Żabowate